Му́хина — женская форма русской фамилии  и топоним.

 Известные носители 
 Мухина, Валерия Сергеевна (род. 1935) — советский и российский психолог.
 Мухина, Вера Игнатьевна (1889—1953) — советский скульптор.
 Мухина, Екатерина Ивановна (1944—1996) — депутат ВС СССР X созыва.
 
 Мухина, Зинаида Григорьевна (1925—2013) — Герой Социалистического Труда, токарь-наладчик.
 Мухина, Мария Дмитриевна (Ухсай; 1908—1969) — чувашская писательница, переводчик и драматург.
 Мухина, Надежда Николаевна (род. 1977) — российский художник.
 Мухина, Наталья Александровна (род. 1981) — российская футболистка.
 Мухина, Нина Ивановна (1923—1961) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза. 
 Мухина, Ольга Станиславовна (род. 1970) — российский драматург.
 
 Мухина, Татьяна Анатольевна (род. 1978) — российская актриса.

Составные фамилии 
 Мухина-Петринская, Валентина Михайловна (1909—1993) — советская детская писательница.

Топоним 
 Мухина — река на Камчатке. См. также